"S.O.S" er den første posthume single af den svenske DJ Avicii. Den blev udgivet den 10. april 2019 og den er inkluderet i hans posthume album "TIM", der blev udgivet den 6. juni 2019. Det er også hans anden posthume. 

Sang der kommer på 1. Pladsen på Billboard's Dance/Mix Show Airplay hitliste. Sangen blev udgivet sammen med en musikvideo, hvor fans fortæller om deres oplevelser med hans musik.

Sange fra 2019